Juraj Mikuš (né le  à Trenčín en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
 Il évolue pour les Marlies de Toronto de la Ligue américaine de hockey.

Carrière internationale 
Il a représenté la Slovaquie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||22 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||35 ||1 ||7 ||8 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||51 ||2 ||1 ||3 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Marlies de Toronto || LAH || 68|| 5|| 18|| 23|| 38|| || || || ||
|-
|2010-2011 || Marlies de Toronto || LAH || 56|| 4|| 12|| 16|| 14|| || || || ||
|-
|2011-2012 || Marlies de Toronto || LAH || 76|| 3|| 9|| 12|| 42|| 17|| 1|| 4|| 5|| 10
|-
|2012-2013|| HC Lev Prague || KHL || 45|| 2|| 3|| 5|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || HC Lev Prague || KHL || 21|| 0|| 1|| 1|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || HC Sparta Prague || Extraliga tch. || 52 || 6 || 13 || 19 || 52 || 10 || 2 || 2 || 4 || 18
|-
| 2015-2016 || HC Sparta Prague || Extraliga tch. ||51 ||3 ||20 ||23 ||54 ||16 ||2 ||3 ||5 ||6 
|-
| 2016-2017 || HC Sparta Prague || Extraliga tch. ||61 ||3 ||19 ||22 ||36 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
| 2017-2018 || HC Sparta Prague || Extraliga tch. ||45 ||5 ||6 ||11 ||16 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
| 2018-2019 || HC Kometa Brno || Extraliga tch. ||17 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || HC Pardubice || Extraliga tch. ||28 ||0 ||5 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || HC Pardubice || Extraliga tch. ||51 ||5 ||12 ||17 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || HC Pardubice || Extraliga tch. ||51 ||8 ||19 ||27 ||18 ||8 ||1 ||2 ||3 ||8 
|-
| 2021-2022|| HC Pardubice || Extraliga tch. ||56 ||5 ||21 || 26|| 32|| 8|| 1|| 1|| 2|| 0

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en novembre 1988
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du HC Lev Prague
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Trenčín
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du HC Brno
Naissance en Tchécoslovaquie